Penitent – termin z zakresu glacjologii 
 Penitent – zobacz: spowiedź